

Persone 
 Audrey Westphal – attrice e ballerina statunitense
 Brigitta Westphal – pittrice tedesca
 Carl Friedrich Otto Westphal – neurologo e psichiatra tedesco
 Dirk Westphal – pallavolista tedesco
 Heidi Westphal – canottiera tedesca
 Heinz Westphal – politico tedesco
 Justus Georg Westphal – astronomo e matematico tedesco
 Paul Westphal – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Thomas Westphal – politico tedesco

Scienza 
 20D/Westphal – cometa
 Bilancia di Mohr-Westphal – strumento scientifico
 Nucleo di Edinger-Westphal – nucleo visceroeffettore parasimpatico

Pagine correlate 
 Westphalia